Het ATP-toernooi van Atlanta 2011 (met de officiële naam Atlanta Tennis Championships) werd gespeeld van 19 tot en met 25 juli 2011. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van de Racquet Club of the South in de Amerikaanse stad Norcross. De Amerikaan Mardy Fish verdedigde zijn titel met succes door John Isner in drie sets te verslaan in de finale. In het dubbelspel wonnen Alex Bogomolov jr. & Matthew Ebden de titel door het Duitse duo Matthias Bachinger & Frank Moser te verslaan met 10-8 in de match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta